New Liberty School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 New Liberty School (Arkansas), ID-Nr. 92001220
 New Liberty School (Mississippi), ID-Nr. 97000895